Saint-Sauveur Ice Hockey Club is een Belgische voormalige ijshockeyclub uit Brussel.

Geschiedenis 
De club werd in het seizoen 1921-'22 landskampioen.

IJshockeyclub in Brussel